Niemcy:
 Findorff – dzielnica Bremy

Osoby:
 Johann Dietrich Findorff – niemiecki malarz i grafik